Venterol, commune française des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Venterol, commune française de la Drôme.